Сен-Пріє́ст-ла-Плен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Ліможа, 19 км на захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 252,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прієст-ла-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прієст-ла-Плен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прієст-ла-Плен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст-ла-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Прієст-ла-Плен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез